Manuel María Gutiérrez puede hacer referencia a las siguientes personas:

Manuel María Gutiérrez Flores, músico costarricense.
Manuel María Gutiérrez Beganige, economista español del siglo XIX.